Эспино́за — фамилия.

Известные носители:
 Эспиноза, Валдир
 Эспиноза, Виктор Хьюго (1929 - 1986) — капрал армии США, герой Корейской войны.
 Эспиноза, Крис

См. также 
 Эспиноса